Kangaroo Cup 2014 — 18-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира, игравшегося на открытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования проходили в Гифу, Япония — с 28 апреля по 4 мая 2014 года.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Мисаки Дои (№ 93 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Тимея Бабош выигрывает 1-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в туре федерации.
 Екатерина Бычкова уступает 1-й финал в сезоне и 7-й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Ярмила Гайдошова выигрывает 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре федерации.
 Арина Родионова выигрывает 1-й титул в сезоне и 22-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Kangaroo Cup
 Цикл женских турниров ITF 2014

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Япония
Теннис
Апрель 2014 года
Май 2014 года
2014